La Trobe ou Latrobe désigne des personnages historiques, ainsi que des lieux géographiques nommés d'après ces personnalités.

Personnalités 
La dynastie des « La Trobe » est d'origine française et huguenote.

 Jean Henri Bonneval La Trobe (1690 - 1760/1765) : Premier huguenot de la lignée "La Trobe" à quitter la France en raison de la Révocation de l'Édit de Nantes.
 Christian Ignace La Trobe (1758- 1836) : ecclésiastique anglais, musicien et compositeur. (Petit-fils de Jean Henri Bonneval La Trobe).
 Benjamin Henry Bonneval Latrobe (1764-1820) : architecte britannique, d'origine française et huguenote, émigré aux États-Unis en 1795. (Petit-fils de Jean Henri Bonneval La Trobe).
 Johann Friedrich Bonneval Latrobe, (1769-1845) : musicien et compositeur. (Petit-fils de Jean Henri Bonneval La Trobe).
 Charles Joseph La Trobe (1801- 1875) : premier gouverneur-adjoint de la colonie de Victoria en Australie.
Alexis Latrobe (1969 - ∞) : dj, musicien, compositeur et ingénieur du son.

Lieux géographiques

Australie 

 L'Université La Trobe : université australienne située dans la banlieue de Melbourne, dans l'État de Victoria en Australie.
 La Vallée Latrobe située dans l'État de Victoria en Australie.
 La rivière Latrobe qui coule dans la région du Gippsland, dans l'État de Victoria, en Australie.
 Latrobe, une localité du conseil de Latrobe en Tasmanie,
 Ville de Latrobe est une zone d'administration locale dans l'est du Victoria en Australie.

États-Unis 
 Latrobe, une localité du Comté de Westmoreland en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 , qui reprend une partie des entrées ci-dessus

Homonymie de patronyme